Austrobolétus — род грибов-базидиомицетов из семейства .

Таксономия 
Ранее рассматривался как подрод рода Boletus, однако в 1980 году род выделен в самостоятельный род, как отличающийся от него не гладкими, а шершавыми спорами.

Большинство видов произрастает в Южном полушарии.

Виды

Примечания 

Роды грибов
Болетовые